Grupa światowa Pucharu Davisa 2018 – najwyższa w hierarchii rozgrywek grupa, w której reprezentacje walczą o zwycięstwo w Pucharze. Mecze 1. rundy odbyły się pomiędzy 2–4 lutego, ćwierćfinały rozegrano między 6 a 8 kwietnia. Półfinały odbyły się w terminie 14–16 września, a mecz finałowy odbył się w dniach 23–25 listopada.

Przegrane zespoły z 1. rundy wzięły udział w barażach o grupę światową.

Uczestniczące reprezentacje

Rozstawieni

Drabinka

I runda

Składy

Francja – Holandia

Japonia – Włochy

Hiszpania – Wielka Brytania

Australia – Niemcy

Kazachstan – Szwajcaria

Chorwacja – Kanada

Serbia – Stany Zjednoczone

Belgia – Węgry

Ćwierćfinały

Składy

Włochy – Francja

Hiszpania – Niemcy

Chorwacja – Kazachstan

Stany Zjednoczone – Belgia

Półfinały

Składy

Francja – Hiszpania

Chorwacja – Stany Zjednoczone

Finał

Składy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

grupa światowa